

Toponyme 

 , un village de la province iranienne du Kurdistan.

Prénom 
Alek est une variante du prénom .